Gozzi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Rasmus Gozzi, svensk artist
 Anders Gozzi, svensk ishockeyspelare
 Carlo Gozzi, italiensk dramatiker
 Gasparo Gozzi, italiensk dramatiker
 Giovanni Gozzi, italiensk brottare
 Simone Gozzi, italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn